«Marvel Heroes» () — игра в жанре MMORPG. После обновления 4 июня 2014 года, выпущенного в честь годовщины игры, именовалась как «Marvel Heroes 2015», а с января 2016 года стала называться «Marvel Heroes 2016». Игра разработана компаниями Gazillion Entertainment и Secret Identity Studios. Игра была официально запущена 4 июня 2013 года. Данная игра закрыла свои сервера и прекратила свое существование 27 ноября 2017 года.

Сюжет и геймплей 
В плане Геймплея «Marvel Heroes» напоминает ролевую игру Diablo II. «Marvel Heroes» основана на F2P-системе: игра условно бесплатна, но имеется внутриигровой магазин в котором можно купить различные предметы за реальные деньги для более комфортной игры.

Как в прочих MMORPG цель игры «прокачка» своего персонажа: игровых персонажей в игре больше 40, максимальный уровень 60. Также имеется возможность сбросить уровень своего персонажа и стать снова персонажем 1 уровня (с условием что ваш персонаж достиг максимального уровня) что даёт доступ к новым возможностям.

В отличие от подавляющего большинства MMORPG, здесь нет разделения на классы, а значит лечить, накладывать различные эффекты и танковать могут только те персонажи у которых есть предназначенные для этого возможности, однако «воскресить» павшего игрока может любой другой игрок, но только с весьма близкого расстояния (что в пылу боя практически невозможно, однако некоторые герои обладают навыками позволяющими «воскрешать» на расстоянии).

Режимы игры

История 
Изначально в Marvel Heroes было 8 глав истории. На данный момент их 10. История — основной режим игры, и сосредоточен в основном на выполнение квестов (как на сюжетных, так и на побочных).

Локации 
Штабы — аналог городов, здесь находятся основные НПС, крафтеры и торговцы. Здесь нельзя использовать большинство умений и предметов.

Терминалы 
Терминалы — фактически это данжи — линейная локация по всей площади которой рассредоточены противники а в конце находится босс. Терминалы разделяются на 4 типа:
Зелёные терминалы — обладают сложностью достаточной для прохождения в одиночку.
Красные терминалы — обладают повышенной сложностью, прохождение в одиночку довольно трудное.
Космические терминалы — противники чуть сильнее чем в зелёных терминалах, но босс обладает большим запасом здоровья, большей защитой и большим количеством дополнительных возможностей: следовательно за победу над ним даётся большее количество предметов и очков опыта.
Сюжетные терминалы — на данный момент их 3. Прохождение в одиночку трудное. В отличие от остальных терминалов тут есть цель за выполнение которой даётся дополнительная награда.За победу над боссом в терминалах (кроме космических) даётся особая валюта — «Осколки куба», но получить её с одного терминала можно только 1 раз в день.

Испытания

Персонажи 
В игре более 50 игровых персонажей, у каждого из них свои особенности, снаряжение и механика боя. Любой игровой и вспомогательный персонаж достубен либо за «G» (валюта внутри-игрового магазина), либо за «Осколки вечности» () — специальную валюту, за которую у особого NPC можно получить героя или напарника, особое снаряжение и редкие ингредиенты для «крафта»

Типы снаряжения

Основное снаряжение 
Основное снаряжение персонажа (фактически это броня и оружие). Каждый предмет имеет свой «уровень» (этот показатель не зависит от уровня персонажа). С точки зрения «качества» в игре выделяют 6 типов снаряжения:

 Обычное (название пишется белым) часто встречается в игре его можно «выбить» из любого противника и купить у NPC.
 Улучшенное (название пишется зелёным) довольно часто можно найти в игре его также можно купить у NPC или «выбить» из противника. Также снаряжение этого качества имеет большее количество бонусов чем обычное снаряжение
 Редкое (название пишется синим) сленговое название — Рар ( — редкий) . Оно встречается реже чем улучшенное. Его сложно «выбить» из обычного противника, но с боссов оно «падает» с большей вероятностью, у него большее количество бонусов чем у улучшенного снаряжения. Также при достаточном уровне «Крафта» его можно улучшить до эпического снаряжения.
 Эпическое (название пишется фиолетовым) — Можно получить улучшив снаряжение редкого типа. Его с довольно малой вероятностью можно выбить из босса или врага (как в случае с редким снаряжением, с боссов оно падает чаще). Также снаряжение этого типа можно «трансформировать» для другого персонажа.
 Космическое (название пишется жёлтым) — падает из боссов, особенно в «космических» терминалах, а также из сундуков. Можно также получить у «крафтеров» в обмен на определенные предметы (награды за задания).
 Уникальные предметы (название пишется коричневым) — Особый вид снаряжения. Падает из боссов или получается у особых NPC в городе в обмен на определенные предметы (награды за задания, обычно ежедневные). Уникальные предметы могут быть как для любого персонажа так и относиться к определённому герою. Снаряжение этого типа можно улучшить до снаряжения этого же типа 40, 50, 60 уровня (уровня игрока), с условием что у исходного предмета более низкий уровень.
 Особые уникальные предметы  — немного улучшенные уникальные предметы, выдаются только NPC в городе за определенные предметы, которые падают ограниченное время в течение определенного события.
Предельный уровень уникального предмета — 63. Можно его повысить на 3 (или 6) уровней, собирая награды в рейдах.

Кольца 
Кольца — это побочное снаряжение персонажа, они увеличивают один или более параметров персонажа. Кольца имеют те же типы качества что и основное снаряжение (кроме обычного).

Легендарные предметы 
Легендарные предметы доступны за особую валюту — «Марки Одина», однако некоторые из них можно сделать у «крафтеров» (для этого необходим «рецепт» предмета, и редкие материалы) или получить во время особых событий. Главная особенность легендарных предметов — это возможность их «прокачки». Повышая ранг (уровень легендарного предмета) можно активировать бонус характеристик персонажа. Чем выше ранг легендарного предмета, тем больше бонусов он даёт.

Артефакты

Реликвии

Предметы из Уру

Медали 
Медали даются за победу над боссами. Набор характеристик данного предмета зависит от побеждённого противника. Медали по типу качества делятся на 3 типа: простые Медали, Медальоны и Космические медальоны

Обновления

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Русскоязычное сообщество
 База игровых предметов

Компьютерные игры 2013 года
Action/RPG
Игры на движке Unreal Engine
Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра
Игры для Windows